Baumkirchen heißen folgende geographische Objekte:

 Baumkirchen, Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Gemeindeteile:
 Baumkirchen (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark), Ortschaft in der Gemeinde Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Judenburg, Steiermark

 Baumkirchen (München), Ortsteil Münchens im Stadtbezirk Berg am Laim
 Baumkirchen (Wüstung) (Laubach - Freienseen, Ldkr. Gießen, Dt.), Wüstgefallenes und archäologisch untersuchtes Dorf im vorderen Vogelsberg